

Persone
Estanislao del Campo – poeta argentino
Federico del Campo – pittore peruviano
Franco Del Campo – ex nuotatore e giornalista italiano
Gerónimo del Campo – calciatore spagnolo
Martín del Campo – ex calciatore uruguaiano
Raúl del Campo – ex calciatore spagnolo
Rubén Del Campo – calciatore svizzero

Altro
Del campo – attributo araldico